Viisimaa ist der Familienname folgender Personen:

 Aarne Viisimaa (1898–1989), estnischer Operntenor und Opernregisseur
 Vello Viisimaa (1928–1991), estnischer Sänger und Schauspieler